Рачок — дрібний представник ракоподібних.

Прізвище 
 Рачок Ігор Карпович (* 1937) — бандурист, Заслужений працівник культури України.
 Рачок Михайло Петрович (1984 — 2015) — прапорщик Збройних сил України, учасник війни на сході України.